Bratina je lahko:

 Bratina (priimek), pogostejši priimek v Sloveniji
 Bratina, naselje na Hrvaškem